Guardatinajas peut désigner :

Toponymes

Guardatinajas : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico ;
 Guardatinajas : capitale de la paroisse civile de Guardatinajas de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme